Чижо́вская:
 Чижовская — сорт груш
 Чижовская — улица в Минске
 Чижовская — малая ГЭС в Минске